Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1987 enthält alle gemeldeten Stammspieler sowie Ersatzspieler, die in der polnischen I liga im Schach 1987 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KS Maraton Wrocław in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzte (auch KS Skra Częstochowa setzte nur sechs Spieler ein, gab allerdings auch sieben Partien kampflos ab), spielten bei KKS Polonia Warszawa neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 90 Spieler zum Einsatz, von denen 54 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spielerin war Agnieszka Brustman (Legion Warszawa) mit 10 Punkten aus 11 Partien, je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Mirosław Sarwiński (Polonia Warszawa), Henryk Dobosz (Katowice) und Waldemar Kozłowski (Bydgoszcz). Als einziger Spieler erreichte Marek Kempys (Bielsko-Biała) 100 %, er spielte eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1987); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1987), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KKS Lech Poznań

WKSz Legion Warszawa

KS Kolejarz Katowice

KS Anilana Łódź

KKS Polonia Warszawa

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

AZS Politechnika Wrocław

BKS Chemik Bydgoszcz

KS Górnik 09 Mysłowice

FKS Avia Świdnik

KS Maraton Wrocław

KS Skra-Komobex Częstochowa

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1987
1 Liga Schach 1987